Die Collector Swedish Open waren ein Damen-Tennisturnier in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 13. bis 19. Juli statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Collector Swedish Open fand vom 12. bis 13. Juli 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Båstad